Goloboff puede hacer referencia a:

Pablo Goloboff, científico argentino.
Mario Goloboff, escritor argentino.